Лицей №130 — наименование ряда Учебных заведений в различных населённых пунктах России.
 Лицей №130 — Лицей в Новосибирске
 Лицей №130 — Лицей в Екатеринбурге.